Peter Zwart (bestuurder), een bestuursvoorzitter
 Peter Zwart (kunstenaar) (1911-2000), een kunstenaar uit Laren